Ю́рий Никола́евич Соловьёв:
 Соловьёв, Юрий Николаевич (род. 1928) — советский и российский онколог, академик РАМН и РАН.
 Соловьёв, Юрий Николаевич (1937—1992) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Соловьёв, Юрий Николаевич (1948—2007) — советский футболист.